Die Liste der Städte in Ägypten bietet einen Überblick über die Entwicklung der Einwohnerzahl der größeren Städte des nordafrikanischen Staates Ägypten.

Metropolregionen nach Einwohnerzahl 
Die größten Metropolregionen in Ägypten sind (Stand 1. Januar 2008):
 Kairo: 16.078.877 Einwohner
 Alexandria: 4.496.050 Einwohner
 Sues: 633.514 Einwohner
 al-Mansura: 611.247 Einwohner

Damit leben ein Drittel der Menschen des Landes in diesen vier Regionen.

Städte nach Einwohnerzahl 
Die folgende Tabelle enthält die Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern, deren Namen in deutscher Transkription und in arabisch, die Ergebnisse der Volkszählungen (VZ) vom 17. November 1986, 19. November 1996 und 11. November 2006 sowie eine Berechnung für den 1. Juli 2017.
Angeführt ist auch das Gouvernement, zu dem die Stadt gehört. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die Stadt oder Gemeinde in ihren politischen Grenzen, ohne politisch selbständige Vororte.

(VZ = Volkszählung, B = Berechnung)

Siehe auch 
 Liste der größten Städte Afrikas
 Liste der Städtelisten nach Ländern
 Liste der Hauptstädte Ägyptens

Einzelnachweise

Weblinks 
 Central Agency for Public Mobilisation and Statistics
 City Population - Einwohnerzahlen der Städte Ägyptens

!
Agypten